HSD steht als Abkürzung für:

 Harrington Seed Destructor, eine Landmaschine
 High Speed Data, Hochgeschwindigkeits-Verbindungssysteme für digitale Daten
 High Speed Drilling, Hochgeschwindigkeitsbohren
 Hochschule Döpfer, private Hochschule
 Hochschule Düsseldorf, staatliche Fachhochschule
 Hubschrauber Sonder Dienst, deutsches Luftfahrtunternehmen
 Hybrid Synergy Drive, Hybridantriebssystem von Toyota

Abkürzung